Alala har flere betydninger:
Alala er en flod i Algeriet. Den har sit udløb i Middelhavet ved havnebyen Ténès og er udtørret om sommeren.
Alala (Græsk: Ἀλαλά) er også den kvindelige personifikation af kampråbet i græsk mytologi.

Vandløb i Afrika